Caboche ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Caboche, französischer Mikrobiologe
 Simon Caboche (15. Jahrhundert), französischer Aufrührer